Хохряко́вское кла́дбище — кладбище Ижевска, расположенное в 2 километрах от города, недалеко от деревни Хохряки Завьяловского района Удмуртии. Носит статус полузакрытого — здесь хоронят лишь ветеранов Великой Отечественной войны, почётных граждан Удмуртии и умерших родственников уже погребенных людей.

При входе на кладбище находится церковь в честь св. Василия Великого, архиепископа Каппадокийской Кесарии, выдержанная в классическом стиле.

Адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Хохряки, ул. Тепличная, д. 1. Телефон +7(3412)21-88-98 (контора Хохряковского кладбища).

Известные люди, похороненные на почетной аллее кладбища 

 Белобородов, Иван Фёдорович (1909—1985) — Дважды Герой Социалистического Труда, генеральный директор Производственного объединения «Ижмаш»
 Тарасов, Василий Семёнович (1923—2001) — Герой Социалистического Труда, директор Ижевского металлургического завода
 Драгунов, Евгений Фёдорович (1920—1991) — конструктор-оружейник, автор проектов стрелкового, спортивного и боевого оружия
 Меркушев, Василий Афанасьевич (1910—1974) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
 Никонов, Геннадий Николаевич (1950—2003) — конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук
 Осинцева, Таисия Сергеевна (1923—2008) — Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор неврологии ИГМА
 Томиловский, Георгий Сергеевич (1913—1990) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
 Ульяненко, Нина Захаровна (1923—2005) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
 Марисов, Валерий Константинович (1915—1992) — Герой Социалистического Труда, Первый секретарь Удмуртского обкома КПСС
 Красильников, Геннадий Дмитриевич (1928—1975) — писатель, председатель правления Союза писателей Удмуртской АССР
 Семакин, Владимир Кузьмич (1922—1990) — советский поэт, переводчик, редактор  
 Пономарёв, Николай Алексеевич (1927—2014) — российский инженер-металлург, Герой Социалистического Труда, главный инженер, генеральный директор ПО «Ижсталь»
 Воскресенский, Александр Васильевич (1928—2014) — Герой Социалистического Труда, директор Ижевского электромеханического завода
 Гродецкий, Владимир Павлович (1951—2014) — генеральный директор ОАО «Ижевский машиностроительный завод»
 Дорф, Александр Ушерович (1946—2015) — советский и российский конструктор-оружейник, изобретатель, Заслуженный конструктор Российской Федерации.
 Волков, Александр Александрович (1951—2017) — политик, первый Президент Удмуртской Республики,  член Совета Федерации.

См. также 
 Похороненные на Хохряковском кладбище

Ссылки 
 Сайт Россправки
Сайт skorbim.com

Кладбища по алфавиту
Кладбища Ижевска